Die Cayman Islands Open 2010 fanden vom 11. bis 17. April 2010 auf Grand Cayman statt, der größten der drei Cayman Islands. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Wertungskategorie Gold 45.
 
Vorjahressiegerin Nicol David verteidigte erfolgreich ihren Titel, nachdem sie im Finale Jenny Duncalf mit 11:8, 11:8 und 11:4 besiegte. Es war Nicols dritter Titelgewinn des Jahres und ihr insgesamt 44. Karrieretitel.
 
Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Marlene West einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2010
WSA World Tour 2009/10